Bevan peut désigner :

En tant que patronyme 
 Aneurin Bevan, homme politique gallois ;
 Bev Bevan, batteur anglais ;
 Billy Bevan, acteur et réalisateur australien ;
 Brian Bevan, joueur australien de rugby à XIII ;
 Derek Bevan, arbitre gallois de rugby à XV ;
 James Bevan, joueur gallois de rugby à XV ;
  ;
 Kelsey Bevan, rameuse néo-zélandaise ;
 Michael Bevan, joueur de cricket australien ;
 Robert Bevan (1865-1925), peintre et dessinateur anglais ;
 Sid Bevan, joueur gallois de rugby à XV ;
 Thomas Bevan, missionnaire britannique ;
 Tim Bevan, de son vrai nom Timothy John Bevan, producteur de cinéma et de télévision britannique ;
 William Bevan, connu sous le nom de scène de Burial, musicien britannique.

En tant que prénom 
 Bevan Fransman, footballeur sud-africain.
 Bevan Holmes, joueur néo-zélandais de rugby à XV.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom